Дьёрдь Бешшеньеи (; 1747, Берцель — 24 февраля 1811, Пустаковачи) — венгерский писатель и поэт.

Биография 
Учился в Шарошпатаке, затем прибыл в Вену, где поступил в венгерскую гвардию.

В 1779 году он был назначен консерватором придворной библиотеки.

В конце XIX — начале XX века на страницах Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона давалась следующая оценка его творчеству: «Год вступления Б. на литературное поприще (1772) считается началом новой эпохи в венгерской литературе, так как Б. является основателем т. наз. французской школы».

Среди его произведений: «Владислав Хуньяди», «Агис», «Буда» — драмы, комедия «Философ» (1777), пользовавшаяся длительным успехом, а также многочисленные статьи в области истории, литературы и искусства.

Основной задачей государственной власти Бешшеньеи считал счастье народа, требовал равноправия граждан и справедливых законов. Также Бешшеньеи принадлежит первый план учреждения Венгерской академии наук.

Примечания

Литература 
 
 Статья в Литературной энциклопедии

Венгерские писатели
Венгерские поэты
Драматурги Венгрии
Философы Венгрии